Trstěnice is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Trstěnice (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Trstěnice (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Trstěnice (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo